Llista Pim Fortuyn, partit polític dels Països Baixos
 Filtre passabaix (de les sigles en anglès Low-Pass Filter), filtre electrònic de freqüències
 Lliga per a la Llibertat de la Programació (en anglès League for Programming Freedom)